— поширене японське прізвище.

Відомі носії 

  (1988) — японська борчиня.
  (1970) — мангака (автор коміксів).
 Іноуе Кадзухіко (井上 和 彦, 1954) — японський актор озвучування (сейю).
  (1982) — японська волейболістка, олімпійська медалістка.
  (1836—1915) — 1-й міністр закордонних справ Японії, японський політичний і державний діяч, дипломат, підприємець, фінансист.
  (1935) — майстер бойових мистецтв, друга Канті стилю айкідо Йосінкан. Останнім часом є керівником школи айкідо Сінвакан​​.
  (1964) — сейю та співачка.
  (1978) — дзюдоїст.
  (1940) — сейю.
  (1985) — актриса і сейю.
  (1926—1992) — японський письменник.
  (1993) — японський боксер-професіонал, чемпіон світу в трьох вагових категоріях.
 Норіакі Іноуе (井上 鉴 昭, 1902—1944) — племінник Моріхея Уесіба, творця айкідо. Сам в рамках релігії оомото створивши вигляд кемпо сін'ейтайдо.
 Наохіса Іноуе (нар. 1948) — японський художник
  (1976) — американська фігуристка.
  (1963) — японський автогонщик, учасник Формули-1.
 Такума Іноуе (1995) — японський боксер-професіонал.
  (1987) — японський борець греко-римського стилю.
  (1934—2010) — японський письменник та драматург.
  (1907—1991) — японський письменник.

Вигадані персонажі 
 Оріхіме Іноуе — персонах аніме та манги Bleach.

Інше 
 6637 Іноуе — астероїд головного поясу.